Проспе́кт Столы́пина (до 1917 Неме́цкая у́лица, в 1883 фактически у́лица Ско́белева, с 1917 по 1935 у́лица Респу́блики, с 1935 по 2022 проспе́кт Ки́рова) — одна из центральных улиц Саратова. 

Проспект Столыпина начинается от площади Чернышевского, на которой расположен вход в парк Липки, пересекает улицы Радищева, Максима Горького, Вольскую и заканчивается перекрёстком улицы Чапаева и площадью Кирова.

Проспект Столыпина является центральной улицей города, в XIX веке его называли «Невским проспектом» Саратова. С момента закрытия движения транспорта и организации одной из первых в России пешеходной зоны по всей протяжённости улицы (конец XX века) получила прозвище «Саратовский Арбат».

История 
На плане застройки Саратова 1803 года на месте проспекта были показаны пустующие земли и сетка кварталов будущей застройки. Эта же сетка сохранилась и на плане города 1812 года. Только на левой стороне в середине первого квартала показана небольшая деревянная католическая церковь. Никаких других построек на плане не было.

После утверждения плана земли эти стали отводить для застройки. В первом квартале в основном селились немцы-колонисты, приглашённые ещё Екатериной Великой для освоения богатого Поволжья, а во втором и третьем квартале жили в основном пленные французы. Были там и усадьбы русских жителей. В документах 1825 года улица уже названа Немецкой. Так она называлась до 1917.

В июле 1883 года городская дума сделала попытку переименовать Немецкую улицу именем генерала Михаила Скобелева. Решение думы было отправлено в Петербург на утверждение, а между тем по всем учреждениям Саратова разослали извещение о переименовании улицы. Были даже вывешены таблички с новым названием улицы. Но министр внутренних дел в январе 1884 года отклонил ходатайство, и таблички были заменены на прежние.

После Февральской революции 1917 года Немецкая улица была переименована в улицу Республики. А в марте 1935 года улица была преобразована в проспект Кирова.

С 1983 года улица стала полностью пешеходной.

В 2019 году, в рамках создания пешеходного кольца в Саратове, были проведены работы по реконструкции проспекта Кирова. В рамках проекта были заменены подземные коммуникации и заменено плиточное покрытие, размещены ливневки и борта.

Летом 2020 года после реконструкции был запущен светомузыкальный фонтан «Мелодия». Технологически фонтан теперь имеет сложную композицию водяных струй и технические средства для управления их высотой, синхронизированной с изменением звука и света.

В декабре 2020 года на проспекте Кирова были демонтированы рекламные щиты, которые портили облик исторического центра, а в июне 2021 года возле «Детского мира» снесли незаконные ларьки.

Переименование улицы в проспект Столыпина 

В апреле 2022 года в ходе празднования 160-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, бывшего саратовского губернатора, было предложено переименовать проспект Кирова в честь Столыпина. 15 апреля 2022 года члены комиссии по топонимике города Саратов единогласно проголосовали за присвоение проспекту имени Петра Столыпина. 18 апреля 2022 года официально переименован постановлением мэра города Михаила Исаева. 

В телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина, который посвящён Саратову, был устроен опрос по вопросу переименования проспекта, однако варианта «против» предусмотрено не было. По итогам этого опроса на 15 апреля 76% проголосовавших поддержали идею присвоения имени Петра Столыпина главному проспекту Саратова. Общее число проголосовавших — более 11 тысяч человек. По результатам независимых опросов против такого переименования выступило 83 % опрошенных жителей города.

Пресс-служба администрации Саратова пояснила, что переименование проспекта не повлечет за собой необходимость смены документов для граждан и бизнеса, зарегистрированных на этой улице, так как в государственных базах данных информация о новом названии улицы появится автоматически. Глава Саратова заявил, что на переименование улицы нужно будет затратить 17 тысяч рублей, которые он возьмет из личных средств.

Как утверждает директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев, благодаря Столыпину в городе не только построили новое здание Мариинской женской гимназии, но и начали благоустраивать общественные пространства, в частности, асфальтировать улицы.

«Губернатор добился для города громадного займа на устройство водопровода и мостовых. Началась модернизация городской телефонной сети. Налаживалось уличное электрическое освещение, а в 1904 году состоялись пробные пуски газового освещения» — рассказал Казанцев.

По мнению краеведа Павла Гнилорыбова, фигура Столыпина имеет особенную важность для Саратова, так как, будучи саратовским губернатором, он многое сделал для города; в то же время революционер Киров никак с Саратовом не связан. Гнилорыбов полагает, что присвоение его имени одной из центральных улиц Саратова являлось данью времени — после убийства Кирова в 1934 году в его честь стали называть улицы и города по всему Советскому Союзу.

Критика переименования 
Большое число саратовцев и выходцев из Саратова, особенно те, чьё детство и юность прошли на проспекте Кирова, считают переименование улицы глупостью.

Главный аргумент заключается в том, что именно в бытность улицы проспектом Кирова она пережила превращение в пешеходную прогулочную зону, центр культурной и торговой жизни города. Название закрепилось исторически в памяти нескольких поколений и переименование — это действие, ломающее уклад и естественную историческую традицию.

Во-вторых, если посмотреть на связь П. А. Столыпина с городом, то в первую очередь на ум приходит Дом саратовских губернаторов (Мичурина, 65), где он проживал с 1903 по 1906 годы. В здании до сих пор находится Областной туберкулёзный диспансер, а часть строений усадьбы находятся в плачевном состоянии. Судя по всему, перенос тубдиспансера, восстановление памятника архитектуры, обустройство и содержание музея Столыпина стоят много дороже переименования центральной улицы.

Также звучит критика, что местные власти вместо обустройства города (например, капитального ремонта коммуникаций, представляющих собой большую проблему города в последние десять лет), занимаются парадными переименованиями.

К слову, сомнительной является и манера именования топонимов в Саратове, официальное название: "Проспект им. Столыпина П. А." явно указывает на конторского служащего, слабо знакомого с литературным и разговорным русским языком.

Исторические здания

Достопримечательности

См. также 
 Список улиц Саратова

Примечания

Литература 
 

Столыпин
Пешеходные улицы Саратова
Столыпин